Встреча в Атлантике () — польский психологический художественный фильм, снятый режиссёром Ежи Кавалеровичем в 1980 году.

Премьера фильма в Польше состоялась 16 сентября 1980 года.

Сюжет 
Большой океанский лайнер плывёт из Америки в Польшу. Профессор Новак возвращается на нём после цикла лекций, прочитанных в Соединённых Штатах. Ему сопутствует ассистентка Магда. Среди пассажиров — певица Ирена, у которой развивается бурный роман со Збышеком, священник, сопровождающий старого эмигранта, возвращающегося на родину и таинственный человек. Профессору кажется, что они уже встречались с незнакомцем ранее, и что он чувствует какую-то вину по отношению к нему. Незнакомец же ведёт себя вызывающе. Между ними развивается игра, полная двусмысленностей, нарастающая угроза. Во время капитанского бала с Новаком происходит сердечный приступ. Но помощь приходит слишком поздно…

В ролях 
 Тереза Будзиш-Кржижановская — Магда, ассистентка профессора Новака
 Игнацы Гоголевский — профессор Новак
 Марек Вальчевский — Вальтер
 Малгожата Немирская — певица Ирена
 Марек Левандовский — Збышек
 Вацлав Улевич — священник
 Густав Люткевич — офицер корабля
 Ежи Брашка — ''стюард
 Зыгмунт Мацеевский 
 Станислав Михальский

Ссылки 
 Встреча в Атлантике на сайте Internet Movie Database (IMDb)

Фильмы-драмы Польши
Фильмы Ежи Кавалеровича
Фильмы Польши 1980 года
Фильмы киностудии KADR